Jarnsaxa (altnordisch Járnsaxa „Eisenmesser“) ist in der nordischen Mythologie ein Riesinnenname, der nicht klar zugeordnet werden kann. Nach einer Überlieferung ist Jarnsaxa eine der neun Ägirstöchter der Meeresgöttin Rán, die zusammen mit ihren Schwestern Heimdall gebar. Nach anderer Überlieferung (Snorri Sturluson) war "Rivalin Jarnsaxas" eine andere Bezeichnung für Sif, die Frau Thors. Jarnsaxa gebar Thor die Söhne Magni und Modi; Magni war Thors Lieblingssohn.

Literatur 
 Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band 368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X.

Einzelnachweise 

Germanische Sagengestalt
Thor